Мгарський Спасо-Преображенський монастир — чоловічий монастир УПЦ розташований неподалік міста Лубни.
 «Мгарський Спасо-Преображенський монастир» — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Мгарський Спасо-Преображенський монастир» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.